Rehau steht für:

 Rehau, eine Stadt im Südosten des Landkreises Hof, Regierungsbezirk Oberfranken, Bayern 
 Rehau (Gemeinde Opponitz), Gemeindeteil von Opponitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Rehau (Monheim), ein Stadtteil der Stadt Monheim im Landkreis Donau-Ries (Bayern) 

 Landkreis Rehau, ein ehemaliger Landkreis im Regierungsbezirk Oberfranken, Bayern 
sowie:
 Rehau (Unternehmen), einer der größten Polymerverarbeiter der Welt